Popol Vuh – święta księga narodu Quiché
 Popol Vuh – niemiecki zespół muzyczny